

Wydarzenia 

 Bliski Wschód
 Aszkelon został zdobyty i zniszczony przez wojska babilońskie.